Název Radčice má více sídel:
 Radčice (okres Jablonec nad Nisou), obec v okrese Jablonec nad Nisou
 Radčice (Liberec), část krajského města Liberec
 Radčice (Malonty), část obce Malonty v okrese Český Krumlov
 Radčice (Skuteč), část obce Skuteč v okrese Chrudim
 Radčice (Vodňany), část města Vodňany v okrese Strakonice
 Plzeň 7-Radčice, část krajského města Plzeň
 Mariánské Radčice, obec v okrese Most

Podobné názvy 
 Račice

Externí odkazy